Vodafone beschreibt:
das international tätige britische Telekommunikationsunternehmen, siehe Vodafone Group
das deutsche Tochterunternehmen der britischen Mobilfunkgesellschaft, siehe Vodafone
den Mobilfunkturm der Firma, siehe Vodafone-Funkturm Stuttgart-Vaihingen
das Fußballstation im Stadtteil Beşiktaş der türkischen Metropole Istanbul, siehe Vodafone Park

Siehe auch:
Vodafone Ägypten
Vodafone Stiftung Deutschland
Vodafone Kabel Deutschland
Vodafone Chancen Stipendium
Vodafone Greece
Vodafone Iceland
Vodafone Italia
Vodafone-Campus
Vodafone McLaren Mercedes